Соколов, Сергей Васильевич:
 Соколов, Сергей Васильевич (род. 1937) — советский и российский философ.
 Соколов, Сергей Васильевич (1934—2013) — советский и российский учёный-химик, лауреат Государственной премии СССР.